Najstarszy cmentarz żydowski w Kraśniku
 Stary cmentarz żydowski w Kraśniku
 Nowy cmentarz żydowski w Kraśniku